BMW Sauber F1 Team — немецкая автогоночная команда, принимавшая участие в гонках «Формулы-1» в — годах и представлявшая собой подразделение автомобильной компании BMW. База команды находилась в Хинвиле (Швейцария).

История 

В 2006-м году на базе Sauber была образована новая команда BMW Sauber. В её составе выступали Ник Хайдфельд и Жак Вильнев Вскоре место канадца занял Роберт Кубица, который во второй гонке в карьере в Монце поднялся на подиум. Хайдфельд и Кубица продолжили совместные выступления и в 2007 году. В том чемпионате BMW стала третьей командой чемпионата, а после дисквалификации McLaren закончила сезон на втором месте — лучший результат за всю историю команды. Сезон 2008 года запомнился историческим событием для команды. На Гран-при Канады Роберт Кубица завоевал первую для команды победу. Однако сезон 2009 года был неудачным и 29 июля 2009 года на специальной пресс-конференции было заявлено, что команда покинет чемпионат Формулы-1 по окончании сезона 2009 года. В заявлении было сказано что решение о прекращении участия в чемпионате было принято по причине изменения стратегии развития компании BMW.

Результаты выступлений

Основные спонсоры и партнёры команды в сезоне 2009 года 
 Petronas, Intel, T-Systems, Dell, FxPro, Gauteng, Certina.

См. также 
 BMW в автоспорте
 Sauber

Примечания

Ссылки 

 Официальный глобальный сайт BMW AG
 Официальный сайт BMW AG в России
 Официальный сайт BMW Motorsport
 Официальный сайт BMW Sauber F1 Team
 Шасси Формулы 1 и Формулы 2 компании BMW на WildSoft.ru
 Моторы Формулы 1 и Формулы 2 компании BMW на WildSoft.ru

BMW
Поставщики двигателей Формулы-1
Команды Формулы-1
Автогоночные команды Германии
Заводские автоспортивные команды
BMW в «Формуле-1»